3 miejscowości w Polsce: 
 Korytki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Korytki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Korytki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol

Zobacz też: Korytki Leśne